C54 ou C-54 peut désigner :
 Douglas C-54 Skymaster, un avion de transport militaire americain ;
 Tumeur maligne du corps de l'utérus, d'après la Classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 2506 dans la constellation de la Licorne, noté C54 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres